Bacia hidrográfica
Bacia oceânica
Bacia sedimentar
Pelve - parte do corpo humano, conhecida como "bacia"

Topônimos

Băcia

Desambiguação